The Australasian Championships 1912 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano na przełomie 1911 i 1912 roku w dniach 30 grudnia–1 stycznia, na kortach Hastings Lawn Tennis Club w Hastings w Nowej Zelandii.

Była to 8-ma edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Australian Open według lat
1912 w tenisie ziemnym